Friedrich Schneider peut désigner :

 Friedrich Schneider (18?-19?), skieur alpin autrichien ;
 Friedrich Schneider (1790-1854), compositeur allemand ;
 Friedrich Schneider (1886-1966), personnalité politique suisse.